Во́йковское

 Войковское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Войковскому району.
 Войковское сельское поселение — входит в Константиновский район Амурской области.
 Войковское сельское поселение — входит в Тарасовский район Ростовской области.

Объекты, названные в честь Петра Войкова